

Biologia
Tripletta di nucleotidi – sequenza di tre nucleotidi nel DNA e nell'RNA.

Sport
Tripletta – (hat trick) tre marcature in una singola partita di calcio o di altri sport
Tripletta – (treble o triplete) vittoria, da parte di una squadra, di 3 competizioni (in genere: campionato, coppa nazionale e coppa continentale) nel corso della stessa stagione sportiva
Tripletta – bicicletta a tre posti

Editoria
La Tripletta – settimanale sportivo fondato da Eugenio Camillo Costamagna

Altri progetti